Waldstetten (Günz), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Waldstetten (Ostalbkreis), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg